Рогоза: — українське прізвище.

 Рогоза Борис Петрович — український прозаїк, публіцист
 Рогоза Михайло Васильович — митрополит Київський, Галицький та всієї Руси
 Рогоза Наталія Миколаївна — українська акторка
 Рогоза Олександр Францевич — український військовик, генерал-лейтенант російської імператорської армії, командир корпусу перед Першою світовою війною, у 1915—1917 роках— командувач 4-ї російської армії. Військовий міністр Української Держави у 1918.
 Рогоза Прокіп Данилович — український діяч КПУ, депутат ВР УРСР 5-го скликання
 Рогоза Юрій Маркович — український літератор

Див. також 
 Рогіз

українські прізвища